Андре́ Тешине́ (; род. 13 марта 1943, Валанс-д’Ажен, Франция) — французский кинорежиссёр и сценарист, кинокритик.

Биография 
Андре Тешине родился в маленьком городке Валанс-д’Ажен, на юге Франции, в Пиренеях. Его семья, испанского происхождения, владела небольшим бизнесом по производству сельскохозяйственного оборудования. С 1952 по 1959 год он учился в католической школе-интернате в Монтобане. По воскресеньям разрешалось покидать стены школы, и юный Тешине ходил в кино. Затем Тешине учился в светской государственной школе, а в 19 лет уехал в Париж, чтобы посвятить себя кинематографии.

Некоторое время Андре Тешине работал во французском журнале о кино Cahiers du Cinéma, в котором в разные периоды работали режиссёры французской «новой волны». Преподавал в Высшей школе кинообразования (IDHEC). Работал ассистентом у Ж. Риветта. Дебютировал в кино в 1969 году картиной «Полина уходит» (Paulina s’en va).

С начала 1970-х начинает снимать собственные картины. Самые известные работы режиссёра: «Сёстры Бронте» (1979), «Свидание» (1985, премия Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру), «Я не целуюсь» (1991), «Дикие тростники» (1994, четыре премии «Сезар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру).

Фильмография

Режиссёр 
  — Полина уходит / Paulina s’en va
  — Воспоминания о Франции / Souvenirs d’en France
  — Барокко / Barocco
  — Сёстры Бронте / Les Sœurs Brontë
  — Отель «Америка» / Hôtel des Amériques
  — Свидание / Rendez-vous
  — Место преступления / Le Lieu du crime
  — Невинные / Les Innocents
  — Я не целуюсь / J’embrasse pas
  — Любимое время года / Ma saison préférée
  — Дикий тростник / Les Roseaux sauvages
  — Воры / Les Voleurs
  — Алиса и Мартен / Alice et Martin
  — Далеко / Loin
  — Заблудшие / Les Égarés
  — Повернуть время вспять / Les Temps qui changent
  — Свидетели / Les Témoins
  — Девушка из электрички / La Fille du RER
  — Неоконченный роман / Impardonnables
  — Когда тебе семнадцать / Quand on a 17 ans
  — Наши сумасшедшие годы / Nos années folles
  — Прощай ночь / L'Adieu à la nuit
  — Les âmes soeurs (ранее известный как Les Pieds sur terre)

Сценарист 
1975  — Aloïse, Лилиани де Кермадек (Liliane de Kermadec)
1983  — Hughie, Фредерикa компена (Frédéric Compain)
1991  — Плохая дочь / Mauvaise Fille, Режиса Франа (Régis Franc)
1996  — Трансатлантический / Transatlantique, Кристины Лоран (Christine Laurent)
2001  — Кафе на пляже / Café de la plage, Беноа Граффена (Benoît Graffin)

Актёр 
1969 — Поддержка / L'Accompagnement Жана-Андре Фиески (Jean-André Fieschi)  
1973 — Мамочка и шлюха / La Maman et la Putain Жана Эсташа
1985 — Синематон / Cinématon 
1988 —  Министерства искусства / Les Ministères de l'art Филиппа Гарреля

Театральные работы

Режиссер
1969  —  Шантаж в театре / Un chantage au théâtre Дачии Мараини, Théâtre des Mathurins, Париж

Примечания

Ссылки 

Выпускники ИДЕК